Michał Ossowski – polski ksiądz, ekonomista i polityk
 Michał Ossowski – polski działacz ruchu robotniczego